Размер жёсткого диска — может подразумеваться:
 Объём жёсткого диска
 Форм-фактор жёсткого диска